Barnaba – nome proprio di persona italiano maschile
Barnaba – uno degli apostoli di Gesù
Barnaba da Modena – pittore italiano
Pier Arrigo Barnaba – militare e politico italiano